Pessoas:
 Elis Regina, cantora de MPB carinhosamente chamada de Pimentinha
 Walter Seyssel, o palhaço Pimentinha
 Amanda Ramalho, personagem do programa de rádio Pânico

Personagens de desenho animado:
 Patty Pimentinha ou Patrícia Pimentinha, personagem de desenho animado
 Ana Pimentinha ou Pepper Ann, personagem de desenho animado
 Dennis, o Pimentinha ou Dennis the Menace, personagem de histórias em quadrinhos e desenhos animados

Vegetais:
 Pimentinha d'agua, também conhecido como Jambu ou Agrião do Pará

Comidas:

 Pimentinha (biscoito), um biscoito salgado de pimenta, comum no Brasil

Desambiguação